Thailands damlandslag i fotboll representerar Thailand i fotboll på damsidan. 2015 kvalificerade sig Thailand för första gången till VM.

Förbundskaptener

Laguppställning
Följande spelare är uttagna till Världsmästerskapet i fotboll 2019.

Se även
Thailands herrlandslag i fotboll

Källor

Noter

Externa länkar

 Officiell webbplats
 FIFA-profil

Fotboll i Thailand
Fotbollslandslag
Fotboll